

Sigle 
 Trattamento di fine servizio
 Team Foundation Server

Codici 
 TFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Tenerife Sud (Spagna)